Eohyllisia är ett släkte av skalbaggar. Eohyllisia ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Eohyllisia